Hippomarathrum boissieri är en flockblommig växtart som beskrevs av Georges François Reuter och Heinrich Carl Haussknecht. Hippomarathrum boissieri ingår i släktet Hippomarathrum och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
boissieri